Островец може бити:

 Островец, град у Белорусији
 Островец (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република
 Островец (Кирково), насељено мјесто у општини Кирково, Крџалијска област, Бугарска